Marco Negri (ur. 1955) – włoski siatkarz,
 Marco Negri (ur. 1970) – włoski piłkarz.

Zobacz też 
 Negri